Константи́н Ка́рлович Мю́фке (; , Казань, Российская империя — 26 января 1968, Тбилиси, СССР) — советский актёр театра и кино, один из первых исполнителей роли В. И. Ленина. Народный артист Грузинской ССР (1950).

Биография 
Константин Мюфке родился в 1903 году в Казани. Отец — архитектор Карл Мюфке, мать — ученица Казанской художественной школы Наталья Арбузова (сестра учёного-химика А. Е. Арбузова). По линии отца принадлежал к потомственному дворянству, полученному дедом, известным воронежским провизором Людвигом Мюфке. В 1907 году, в четырёхлетнем возрасте потерял мать, умершую от саркомы. В 1909 году отец уехал работать в Саратов, несколько лет Константин со старшим братом Александром воспитывались бабушкой по материнской линии  - Надеждой Александровной Арбузовой. В 1916 году отец женился повторно, забрал сыновей в Саратов. Отношения с мачехой у детей не сложились, вскоре она оставила семью.

В 1922—1924 годах К. Мюфке учился на физико-математическом факультете Саратовского университета. Оставив университет в 1924 году, поступил в Саратовский театральный техникум, который окончил в 1927 году. Получив диплом артиста, работал в драматических театрах Воронежа (1927—1929), Саратова (1935—1936), Киева, Днепропетровска (1933—1934), Тбилиси (1934—1935; 1936—1968).

Умер в 1968 году в Тбилиси.

Творчество 
В 1927—1929 годах К. Мюфке работал в Воронежском драматическом театре (исполнял роли Христофора в «Укрощении строптивой» У. Шекспира, Добчинского в комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя, участвовал в спектакле по пьесе «Луна слева» В. Н. Билль-Белоцерковского и др.).

В 1933—1934 годах работал в Днепропетровском русском драматическом театре, в 1935—1936 — в Саратовском краевом театре драмы им. Карла Маркса, в 1934—1935 и 1936—1968 годах — в Тбилисском государственном театре русcкой драмы имени А. С. Грибоедова.
Выступал в амплуа характерного актёра в пьесах русской классической и советской драматургии.

Был одним из первых исполнителей роли В. И. Ленина в кино — в фильме «Великое зарево» М. Э. Чиаурели (1938) и на театральной сцене — в спектаклях Тбилисского драматического театра «Человек с ружьём» Н. Ф. Погодина (1938), «Из искры» Ш. Н. Дадиани (1939), «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина (1940), «В. И. Ленин и А. М. Горький» К. Добжинского (1948), «Грозовой год» А. Я. Каплера (1957), «Третья патетическая» Н. Ф. Погодина (1958).

Согласно свидетельству режиссёра и критика Г. В. Спектора, вдова вождя считала Мюфке «самым похожим Лениным».

По оценке Е. И. Шапатава:
К. Мюфке — актёр большого диапазона, неутомимый в своих творческих поисках, с филигранной тщательностью отделывающий образы и обогащающий их от спектакля к спектаклю.

Роли в театре 

 Бобчинский («Ревизор» Н. В. Гоголя)
 Вожеватов («Бесприданница» А. Н. Островского)
 Крутицкий («На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского)
 Лыняев («Волки и овцы» А. Н. Островского)
 Сорин («Чайка» А. П. Чехова)
 Протасов («Дети солнца» М. Горького)
 Гриша («Варвары» М. Горького)
 Кутузов («Давным-давно» А. К. Гладкова)
 Профессор Горностаев («Любовь Яровая» К. А. Тренёва)
 Вайнонен («Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского)
 Леонид Борисович («Машенька» А. Н. Афиногенова)
 Громов («Аристократы» Н. Ф. Погодина)
 Швач («Разлом» Б. А. Лавренёва)
 Стесель («Порт-Артур» А. Н. Степанова и И. Ф. Попова)
 Мудзи-Мура («На той стороне» А. А. Барянова)
 В. И. Ленин («Человек с ружьём» Н. Ф. Погодина, «Из искры» Ш. Н. Дадиани, «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина, «В. И. Ленин и А. М. Горький» К. Добжинского, «Грозовой год» А. Я. Каплера, «Третья патетическая» Н. Ф. Погодина и др.

Фильмография 
  — Великое зарево
  — Маяковский начинался так… (в эпизоде)

Награды и почётные звания 
 Орден Трудового Красного Знамени (1 февраля 1939).
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (25 февраля 1946).
 Народный артист Грузинской ССР (30 октября 1950).

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Народные артисты Грузинской ССР
Персоналии:Тбилисский театр им. Грибоедова
Выпускники Саратовской театральной школы